Serzedo pode ser:

 Serzedo - freguesia no concelho de Guimarães, Portugal
 Serzedo - freguesia no concelho de Vila Nova de Gaia, Portugal

Você pode também estar à procura de Serzedelo.

Ver também
 Salcedo (desambiguação)
 Sarcedo
 Sarzedo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos